Název Budkov má více sídel:
 Budkov (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice;
 Budkov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč;
 Budkov (Struhařov) – část obce Struhařov v okrese Benešov;
 Budkov (Střížovice) – část obce Střížovice v okrese Jindřichův Hradec.

Externí odkazy